Мелитопольский городской совет — законодательное собрание Мелитополя. Численность составляет 60 депутатов. Секретарём совета является Сергей Минько, одновременно исполняющий обязанности Мелитопольского городского головы.

История

1 созыв (1990—1994) 
Избран на региональных выборах в марте 1990 года.
Председатель с апреля 1990 по февраль 1991 — Анатолий Мангул.

2 созыв (1994—1998) 
Избран на региональных выборах в марте 1994 года.

3 созыв (1998—2002) 
Избран на региональных выборах 29 марта 1998 года.

4 созыв (2002—2006) 
Избран на региональных выборах 31 марта 2002 года. Секретарь — Сергей Вальтер.

5 созыв (2006—2010) 
Избран на региональных выборах 26 марта 2006 года. Состоял из 60 депутатов, избранных по партийным спискам.
Секретарь — Сергей Вальтер.

6 созыв (с 2010) 
Избран на региональных выборах 31 октября 2010 года.
Из 60 депутатов 30 были избраны по партийным спискам и 30 — по одномандатным округам. Всего в горсовете оказались представлены 12 партий:

Секретари:
 Полячёнок, Артур Александрович (до 30 ноября 2012)
 Барыбин, Александр Николаевич (30 ноября 2012 — до 7 июня 2013)
 Чаппа, Андрей Фёдорович (7 июня 2013 — 28 февраля 2014)
 Минько, Сергей Анатольевич (с 28 февраля 2014)
С 8 февраля 2013, в связи с отстранением находящегося под следствием Сергея Вальтера от должности Мелитопольского городского головы, секретарь Мелитопольского городского совета исполняет обязанности городского головы

17 марта 2012 года «Сильная Украина» объединилась с Партией регионов. Также объединились и их фракции в мелитопольском горсовете.

В феврале 2014 года, во время обострения борьбы на Евромайдане, 3 депутата горсовета вышли из Партии регионов.

Списки депутатов

5 созыв (2006—2010) 

Неполный список депутатов:
 Бабуха Владимир Анатольевич — БЮТ
 Балицкий Олег Витальевич — Блок Литвина
 Барыбин Александр Николаевич — ПР
 Бенда Евгений Иванович — ПР
 Брустинов Владимир Михайлович — ПР
 Вальтер, Сергей Георгиевич — ПР, секретарь горсовета
 Вильшанская Надежда Ивановна — ПР
 Волошина Любовь Васильевна — «Вече»
 Генов Тарас Сергеевич — Блок Витренко
 Говорков Валерий Викторович — ПР
 Головинов Владимир Николаевич — Блок Литвина
 Горбань Владимир Степанович — БЮТ
 Громыко Сергей Петрович — ПР
 Дихтерёв Юрий Григорьевич — ПР
 Драченко Анатолий Анатольевич — Блок Витренко
 Загумённая Л. И.
 Зварыч Алексей Александрович — ПР
 Зубарев Максим Юрьевич — КПУ
 Карандаш Николай Михайлович — «Наша Украина»
 Карновская Галина Александровна — «Наша Украина»
 Кобка Виталий Анатольевич — ПР
 Козлов Алексей Александрович — ПР
 Коломиец Сергей Владимирович — ПР
 Коротков Александр Сергеевич — «Не так!»
 Кошкин Валериан Никандрович — КПУ
 Кюрчев В. Н.
 Мамонова Елизавета Ивановна — КПУ
 Масинец Иван Степанович — ПР
 Мельников Игорь Владимирович — ПР
 Милич В. Л.
 Миронова Светлана Марковна — Блок Витренко
 Мищенко Валерий Иванович — «Наша Украина»
 Мусатов Андрей Геннадьевич — ПР
 Мутев Сергей Фёдорович — ПР
 Овчаренко Владимир Геннадиевич — Блок Витренко
 Онищук Юрий Петрович — ПР
 Очеретько Игорь Валерьевич — ПР
 Пак А. А.
 Перебейнос Анатолий Николаевич — ПР
 Плаксин Сергей Николаевич — ПР
 Покрасенко Алевтина Григорьевна — БЮТ
 Попов Валентин Николаевич — «Вече»
 Приступа Анна Владимировна — Блок Витренко
 Пруденко Юрий Иванович — ПР
 Райнов Андрей Николаевич — ПР
 Рудакова Ирина Владимировна — ПР
 Сакун Владислав Вячеславович — ПР
 Середа Сергей Николаевич — БЮТ
 Соколов, Валерий — добран по квоте КПУ на место Сергея Яковишина в ноябре 2006
 Сурков Иван Павлович — Блок Витренко
 Топалова А. И.
 Фалько Александр Александрович — ПР
 Фёдоров Сергей Иванович — ПР
 Хоменко Александр Петрович — ПР
 Черкасов Александр Афанасьевич — ПР
 Шанин Геннадий Иванович — «Не так!»
 Шишманова Екатерина Пантелеевна — «Не так!»
 Щербина Александр Владимирович — ПР
 Ялпачик В. Ф.

Выбывшие депутаты:
 Яковишин, Сергей — КПУ, в ноябре 2006 сложил с себя депутатские полномочия в связи с переездом из Мелитополя

6 созыв (с 2010) 

Список депутатов:
 Андрос Николай Васильевич — округ № 12, Партия регионов
 Барыбин, Александр Николаевич — округ № 3, Партия регионов, секретарь горсовета (30 ноября 2012 — 7 июня 2013), и. о. городского головы (8 февраля — 7 июня 2013)
 Бойко Светлана Александровна — по спискам Партия регионов, в феврале 2014 во время Евромайдана покинула фракцию
 Брустинов Владимир Михайлович — округ № 22, ПР
 Вильшанская Надежда Ивановна — округ № 13, Партия регионов
 Генов Тарас Сергеевич — округ № 17, КПУ, избран 14.07.2013 (на место погибшего Олега Балицкого)
 Гневковский Павел Станиславович — по спискам Партии регионов
 Говорков Валерий Викторович — по спискам Партии регионов
 Громыко Сергей Петрович — округ № 19, Партия регионов
 Дубинина Елена Васильевна — округ № 18, Партия регионов
 Дунаев Олег Вячеславович — по спискам Партии регионов
 Елисеев Игорь Анатольевич — по спискам Партии регионов
 Жидкевич Николай Григорьевич — по спискам СПУ
 Зубарев Максим Юрьевич — по спискам КПУ
 Иванова Наталья Анатольевна — по спискам Партии регионов
 Ильчук Светлана Николаевна — по спискам «Сильной Украины», с марта 2012 в Партии регионов (после объединения «Сильной Украины» и ПР), в феврале 2014 во время Евромайдана покинула фракцию
 Каламбет Геннадий Григорьевич — по спискам «Сильной Украины», с марта 2012 в Партии регионов (после объединения «Сильной Украины» и ПР)
 Карновская Галина Александровна — по спискам Партии регионов
 Касярум Сергей Александрович — по спискам Партии регионов
 Кобка Виталий Анатольевич — округ № 2, Союз Левых Сил
 Козлов Алексей Александрович — округ № 30, Партия регионов
 Кологойда Артем Николаевич — по спискам Партии регионов
 Коломиец Сергей Владимирович — округ № 23, Партия регионов, в феврале 2014 во время Евромайдана покинул фракцию
 Купреенко Сергей Владимирович — по спискам Коммунистической партии Украины
 Кюрчев Сергей Владимирович — округ № 16, АПУ
 Лябах Валерий Алексеевич — округ № 21, НПУ
 Мамонова Елизавета Ивановна — по спискам Коммунистической партии Украины
 Маслов Игорь Александрович — округ № 5, Партия регионов
 Маслов Михаил Борисович — округ № 25, Партия мира и единства
 Маслов Павел Борисович — округ № 1, Партия регионов
 Минько, Сергей Анатольевич — по спискам Партии регионов, секретарь горсовета и и. о. городского головы (с 28 февраля 2014), в связи с избранием секретарём горсовета вышел из Партии регионов
 Миц Владимир Фёдорович — округ № 11, Партия регионов
 Мищенко Валерий Иванович — округ № 10, СДПУ
 Никулина Тамара Петровна — по спискам Партии регионов
 Овчаренко Владимир Геннадьевич — округ № 26, Партия регионов
 Онищук Юрий Петрович — по спискам Партии регионов
 Орлов Виктор Эммануилович — округ № 9, Народная власть
 Очеретько Игорь Валерьевич — округ № 24, Партия регионов
 Пашко Иван Фёдорович — округ № 29, Партия регионов
 Перебейнос Анатолий Николаевич — округ № 20, Партия регионов
 Петрова Екатерина Александровна — по спискам «Батькивщины»
 Пилипенко Александр Сергеевич — по спискам Партии регионов
 Полячёнок, Артур Александрович — по спискам Партии регионов, секретарь горсовета (до 30 ноября 2012)
 Попов Сергей Васильевич — по спискам Партии регионов
 Рыжков Александр Николаевич — округ № 14, Партия регионов
 Сажнева Марина Викторовна — по спискам «Батькивщины»
 Сакун Владислав Вячеславович — округ № 4, ЕПУ
 Сидорчук Иван Яковлевич — округ № 28, Партия регионов
 Тимофеев Павел Анатольевич — по спискам Партии регионов

 Трошина Елена Джоновна — округ № 27, НПУ
 Трухин Дмитрий Геннадьевич — по спискам Коммунистической партии Украины
 Фалько Александр Александрович — по спискам Партии регионов
 Фёдоров Иван Сергеевич — по спискам Партии регионов

 Фёдоров Сергей Иванович — округ № 6, Партия регионов
 Чаппа, Андрей Фёдорович — округ № 15, Партия регионов, секретарь горсовета и и. о. городского головы Мелитополя (7 июня 2013 — 28 февраля 2014)
 Чернер Марк Абрамович — округ № 7, Партия регионов
 Чупровский Николай Петрович — по спискам Партии регионов
 Шепель Сергей Николаевич — по спискам Партии регионов
 Ялпачик Вадим Фёдорович — округ № 8, Партии регионов
 Ялпачик Владимир Фёдорович — по спискам Социалистической партии Украины

Выбывшие депутаты:
 Балицкий Олег Витальевич — по спискам Партии регионов, погиб 05.05.2013
 Вальтер Сергей Георгиевич — по спискам Партии регионов, выбыл 08.11.2010 (через 3 дня после избрания) в связи с избранием Мелитопольским городским головой
 Ярощук Владимир Иванович — по спискам Партии регионов, выбыл 29.11.2010 по собственному заявлению

См. также 
 Мелитопольский районный совет
 Градоначальники Мелитополя

Примечания

Ссылки 
 

Мелитополь
Городские советы Запорожской области